

Cinema 
Kean – cortometraggio del 1910 diretto da Holger Rasmussen
Kean, ovvero genio e sregolatezza – film del 1916 diretto da Armando Brunero (1916)
Kean – film del 1921 diretto da Rudolf Biebrach 
Kean – film del 1924 diretto da Aleksandr Aleksandrovič Volkov
Kean – film del 1940 diretto da Guido Brignone
Kean - Genio e sregolatezza – film del 1956 diretto da Vittorio Gassman e Francesco Rosi
Kean – film TV del 1963
Kean – film TV del 1975
Kean – film TV del 1978 diretto da James Cellan Jones
Kean – film TV del 1982 diretto da Raymund FitzSimons 
Kean – film TV del 1995 diretto da Zdenek Zelenka

Persone 
Edmund Kean (1787-1833) – attore teatrale britannico; la sua vita ha ispirato varie opere teatrali e cinematografiche
Fred Kean (1898-1973) – calciatore inglese
Jane Kean (1923-2013) – attrice, cantante e doppiatrice statunitense
Lanny Kean (1960-2009) – wrestler statunitense
Moise Kean (2000) – calciatore italiano
Steve Kean (1967) – giocatore e allenatore di calcio scozzese
Stewart Kean (1983) – calciatore scozzese

Teatro 
Kean (Kean, ou Désorde et Génie) – opera teatrale del 1836 di Alexandre Dumas
Kean – adattamento del 1953 dell'opera precedente di Jean-Paul Sartre